Consell dels Deu (del seu nom en italià Consiglio Dei X), òrgan de govern històric de la República de Venècia
 Índex d'incompliment creditici (del seu nom en anglès Credit Default indeX), derivat de crèdit usat per a la cobertura de riscos
 Ciclodextrina, oligosacàrid cíclic en forma de cadena de monosacàrids
 Format CDX (de l'acrònim en anglès ChemDraw eXchange), format dels fitxers de l'editor de molècules ChemDraw
 CDX també és el numeral romà del nombre 410